Ерик Јохан Џонсон (; Едмонтон, 7. август 1979) канадски је глумац. Познат је по улози Витнија Фордмана у серији Смолвил и Џека Хајда у филмској серији Педесет нијанси.

Приватни живот 
Рођен је у Едмонтону, у Алберти. Његов отац Фред је водио обавезујућу корпорацију, а његова мајка Џејн је библиотекарка, терапеуткиња за масажу и професорка музичке културе. Џонсон се 2004. оженио сценаристкињом и продуценткињом Адријом Бад, коју је упознао на снимању серије Смолвил, где је радила као лични помоћник Анет О’Тул и Џона Главера. Имају дете рођено 2007. године.

Филмографија

Филм

Телевизија

Видео-игре

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1979.
Биографије живих особа
Канадски глумци